Dorigatti ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Dorigatti (* 1979), italienischer Eishockeyspieler
 Hubert Dorigatti (* 1975), italienischer Gitarrist